Invisible Man, een roman van Ralph Ellison uit 1952
 De onzichtbare man, een  sciencefictionroman uit 1897 van H.G. Wells

Gebaseerd op de roman van Wells::
The Invisible Man (1933), een film gebaseerd op dit boek
The Invisible Man (televisieserie uit 1958), een Britse serie losjes gebaseerd op dit boek
The Invisible Man (televisieserie uit 1975), een Amerikaanse televisieserie
The Invisible Man (miniserie), een zesdelige miniserie uit 1984, gebaseerd op het originele verhaal
The Invisible Man (televisieserie uit 2000), een serie van Sci-Fi Channel
Hollow Man (2000), een film losjes gebaseerd op dit boek
The Invisible Man (televisieserie uit 2006), een dramaserie
The Invisible Man (2020), een moderne film, geïnspireerd op het boek

Verder kan The Invisible Man verwijzen naar:
The Invisible Man (Queen), een lied van Queen
The Invisible Man (album), een muziekalbum van Mark Eitzel
Invisible Man (Undead), een lied van The Undead
Invisible Man (98 Degrees), een lied van 98 Degrees
The Invisible Man (Helloween), een lied van Helloween